Pin (wrestling profissional)
PIN, sigla em inglês do Número de identificação pessoal, senhas com pelo menos quatro caracteres usadas com Smart cards.

Localidades

Pin (Allier)
Pin (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos